Mercantile Credit Classic 1985 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 4 по 13 января 1985 года в Уоррингтоне, Англия. Победителем турнира стал Вилли Торн, обыгравший в финале Клиффа Торбурна со счётом 13:8. 

Впервые спонсором турнира выступила финансовая компания Mercantile Credit.

Результаты

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Классик (снукер)
1985 год в снукере